La  de Cambrai était l'une des 24 circonscriptions législatives françaises que comptait le département du Nord de 1928 à 1940 sous la  Troisième République .

Description géographique et démographique 

La  de Cambrai était située à la périphérie de l'agglomération Cambrésienne. Ceinturé entre le Pas-de-Calais, les arrondissements de Douai,  Valenciennes, Avesnes-sur-Helpe et le département de l'Aisne, la circonscription est centrée autour de la ville du Cateau.

Elle regroupait les divisions administratives suivantes :  Canton du Cateau-Cambrésis ; Canton de Clary et le Canton de Solesmes.

Historique des députations

Articles connexes 
2e circonscription de Cambrai de 1876 à 1885
2e circonscription de Cambrai de 1889 à 1893
2e circonscription de Cambrai de 1893 à 1902
2e circonscription de Cambrai de 1902 à 1919

Notes et références 

Ancienne circonscription législative du Nord

Cambrai
Le Cateau-Cambrésis
Élection en France sous la Troisième République